Riu Cam (Cambridgeshire) al Regne Unit
 Riu Cam (Gloucestershire) al Regne Unit
 Riu Cam (Somerset) al Regne Unit
 Cam Brook (Somerset) al Regne Unit
 Riu Cam (Tasmània) a Austràlia
 Riu Cam (Marlborough) a Nova Zelanda
 Riu Cam / Ruataniwha a Canterbury, Nova Zelanda
 Riu Cam (Vietnam) (Sông Cấm)